Termin AZ ima više značenja.

 Arizona, američka država
 .az, je najviši Internet domen za Azerbejdžan